Il doppio del Gerry Weber Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, 
ma Simon Aspelin e Julian Knowle li hanno battuti in finale 6–4, 7–6(5).

Teste di serie

  Martin Damm /  Leander Paes (quarti)
  Fabrice Santoro  /  Nenad Zimonjić (finale)

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (campionesse)
  Jürgen Melzer /  Michail Južnyj (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2007
ATP Tour 2007